L'escudo est le nom de la monnaie nationale de plusieurs États, dont la plupart sont d'anciennes colonies portugaises. Son nom signifie écu et rappelle que les premières pièces portaient la représentation du bouclier héraldique des souverains.

Cette page renvoie aux unités monétaires homonymes suivantes :

Unité monétaire actuelle 
 l’escudo cap-verdien (escudo caboverdiano)
 L’escudo est le nom de la monnaie actuelle du Cap-Vert (CVE), qui est lié par un taux fixe à l'euro, selon un accord historique avec le Portugal agréé par la Commission européenne.

Unités monétaires obsolètes 

 l’escudo angolais, escudo angolano (Angola) remplacé par le kwanza après l’indépendance ;
 l’escudo chilien, escudo chileno (Chili) remplacé par le peso après la crise economique ;
 l'escudo espagnol, nom des différentes pièces d'argent et d'or, utilisé pendant les  ;
 l'escudo de la Guinée portugaise ;
 l'escudo de l'Inde portugaise ;
 l’escudo mozambicain, escudo de Moçambique (Mozambique) remplacé par le metical après l’indépendance ;
 l’escudo portugais, escudo português (Portugal), utilisé jusqu’à l’introduction de l’euro ;
 l’escudo timorais, escudo timorense (Timor portugais) ;
 l’escudo santoméen (Sao Tomé-et-Principe), remplacé par le dobra en 1977.

Autres :
 Écu, monnaie d'or et d'argent du royaume de France ;
 Scudo, nom des monnaies de différents États de la Péninsule italienne (avant 1861).

Automobile

Hydronyme 
 L'Escudo, cours d'eau espagnol se jetant dans le golfe de Gascogne.